Penisola di Bruce – penisola del Canada, in Ontario
 Penisola di Bruce – penisola del Russia, nel Golfo dell'Amur
 Parco nazionale della penisola di Bruce – parco nazionale del Canada, in Ontario